Siagri (Rei dels Romans), darrer governant romà de la Gàl·lia (s. V) és esmentat amb el títol de rei dels romans
 Siagri de l'Albigès, comte de l'Albigès amb seu a Albi, nomenat el 618 i duc de Marsella o Provença des del 625 
 Siagri de Niça (Soissons ?, s. VIII - Niça, 787), noble franc, bisbe de Niça venerat com a sant
 Siagri del Velai, bisbe de Lo Puèi de Velai venerat conjuntament com a sant per l'Església catòlica i l'ortodoxa